Орлов, Владислав:
 Орлов, Владислав Каримович (род. 1945) — советский и российский художник-постановщик.
 Орлов, Владислав Константинович (1936—2021) — первый заместитель директора по науке — директор отделения ВНИИ неорганических материалов, лауреат премии имени А. А. Бочвара.